Simon Katz ist der Name folgender Personen:

* Simon Katz (Bankier) (vor 1900–nach 1915), deutscher Privatbankier und Manager
 Simon Katz (Musiker) (geboren 1971), englischer Songwriter und Instrumentalist